En la mitología griega, Egialeo (Αἰγιαλεύς) es el nombre de varios personajes:

 Egialeo, hijo de Adrasto, rey de Argos y Anfítea o Demonasa;
 Egialeo, según Eurípides fue un hijo de Foroneo y Peito que reinó en el Peloponeso;
 Egialeo, hijo de los oceánidas Ínaco y Melia.

Además, es el nombre de un personaje histórico:

 Egialeo, estratego de la Liga Aquea.